Az 1987-es férfi kosárlabda-Európa-bajnokságnak Görögország fővárosa, Athén adott otthont 1987. június 3. és június 14. között. Az Eb-n 12 csapat vett részt. A tornát a házigazda görög válogatott nyerte.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot két darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első négy helyezett jutott a negyeddöntőbe, az ötödik és hatodik helyezettek a 9–12. helyért játszhattak. A negyeddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

A 9–12. helyért

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1987-es női kosárlabda-Európa-bajnokság

1987
Európa-bajnokság F